Tangent est un adjectif issu du latin . Sa forme au féminin, tangente, est utilisée comme nom.

Sciences et techniques

Mathématiques 
 En analyse :
 la tangente est une fonction trigonométrique ;
 d'autres fonctions ont un nom faisant référence à la fonction précédente :
 arc tangente, tangente hyperbolique,
 cotangente, cotangente hyperbolique.
 En analyse convexe, le cône tangent au sens de Bouligand est une approximation au premier ordre d'un ensemble en un point.
 En géométrie :
 une tangente à une courbe est une droite ayant un point de contact avec cette courbe et qui fait un angle nul avec elle en ce point ;
 la développable des tangentes d'une courbe de l'espace est la surface réglée obtenue comme réunion des tangentes à la courbe ;
 deux courbes sont tangentes si elles ont un point en commun et qu'elles font un angle nul en ce point ;
 un plan tangent à une surface est un plan ayant un point commun avec cette surface, et la même normale en ce point ;
 la loi des tangentes est une relation entre la longueur de deux côtés d'un triangle et la mesure de deux de ses angles.
 En géométrie algébrique, l'espace tangent est une première approximation de la structure locale du schéma, défini sans faire explicitement de calcul différentiel.
 En géométrie différentielle :
 l'espace tangent en un point d'une variété différentielle est l'espace vectoriel constitué par tous les vecteurs tangents en ce point à la variété ;
 le fibré tangent associé à une variété différentielle est la somme disjointe de tous les espaces tangents en tous les points de la variété.

Météorologie 
 Les arcs tangents sont des photométéores qui apparaissent sur les bordures supérieure et inférieure du petit halo et du grand halo, lorsque la lumière solaire ou lunaire passe dans un nuage de glace.

Culture et société

Cinéma 
 C'est la tangente que je préfère est un film de Charlotte Silvera, sorti en 1998.

Danse 
 Tangente est un organisme de danse contemporaine à Montréal, actuellement basé dans L'Édifice Wilder - Espace danse.

Enseignement supérieur 
 Dans le jargon de l'École polytechnique, la tangente est l'épée du Grand Uniforme.

Jeux vidéo 
 Dans la série de jeux vidéo Halo, 2401 Penitent Tangent est le Monitor de l'Installation 05.
 Wild Tangent est une entreprise spécialisée dans le développement et la distribution de jeux vidéo.

Littérature 
 Tangente vers l'est est un roman de Maylis de Kerangal, publié en 2012 aux éditions Verticales.

Musique 
 Les tangentes sont des pièces métalliques ou en bois utilisées pour frapper les cordes du clavicorde ou d'un piano à tangentes.
 The Tangent est un projet impulsé par Andy Tillison et Sam Baine, tous deux claviéristes et chanteurs du groupe britannique Parallel or 90 Degrees.

Presse 
 Tangente est un magazine français de vulgarisation mathématique. 
 Tangente jeux et stratégie est un magazine français consacré aux jeux de société et aux casse-tête.

Toponyme

Canada 
 Tangent, un hameau (hamlet) du comté de Birch Hills (Alberta) ;
 la rivière Tangente, un affluent de la rivière Wawagosic, dans Eeyou Istchee Baie-James (Nord-du-Québec) ;

États-Unis 
 Tangent, une ville du comté de Linn (Oregon).